«Девушка по соседству» () — фильм 2007 года, снятый по мотивам одноимённого романа Джека Кетчама, основанного на подлинной истории убийства Сильвии Лайкенс.

Сюжет 
События в фильме описываются рассказчиком Дэвидом Морэном. В начале XXI века он, уже будучи старше 60 лет, оказывается свидетелем того, как машина сбивает бездомного, и спасает его, делая искусственное дыхание рот в рот, а затем вспоминает, как летом 1958 года, будучи молодым, он познакомился с новыми соседками: девушками Мэг и Сьюзен Лолин, после трагической гибели родителей переехавшими к своей тёте Рут Чендлер, ставшей их опекуном. Дэвид начинает испытывать симпатию к Мэг.

Сначала Рут придирается к сёстрам и оскорбляет их, при этом морит Мэг голодом, мотивируя это тем, что и без того стройной девушке якобы надо худеть, и бьёт Сьюзен, а затем помещает связанную Мэг в подвал и приглашает своих троих сыновей и их друзей поучаствовать в пытках и издевательствах над ней. Гости, кроме Дэвида и девушек, охотно участвуют в издевательствах; Дэвид, который испытывает к девушке сострадание, хочет спасти её, но не знает как: он понимает, что в одиночку ему не справиться, при этом ему не хватает смелости рассказать родителям правду. В конце концов Дэвид тоже оказывается в подвале связанным рядом с Мэг и Сьюзен. Спустя время, после того как Рут со своими сыновьями и их друзьями уходит из подвала, он самостоятельно освобождается от верёвки, связывающей его руки, и устраивает пожар. После этого в подвал входит Рут, которую Дэвид убивает костылём, нанося ей несколько ударов по голове, затем в подвал врываются привлечённые дымом полицейские, но спустя несколько минут Мэг умирает.

В ролях

Фильм в России 
В России фильм известен также под ошибочным названием «Девушка напротив». Ошибка проявляется как на уровне перевода (дословный перевод «Соседка»), так и на уровне сюжета фильма — Мэг жила в доме рядом, а не в доме напротив.

Награды 
В 2008 году на Park City Film Music Festival фильм стал победителем в категории «выдающееся достижение в музыке фильма» («Outstanding Achievement in Film Music»).

См. также 
 Сильвия Лайкенс — прототип Мэг Лолин.
 Гертруда Банишевски — прототип Рут Чэндлер.
 Американское преступление — другой фильм о Сильвии Лайкенс.

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Детективные фильмы США
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы об инцесте
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2007 года
Экранизации романов США
Молодёжные фильмы
Сексуальное насилие в фильмах
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2007 года